Janko Nilović – pianista, compositore e arrangiatore francese
 Pëtr Nilovič Demičev – politico sovietico